Il termine sapphire, che significa zaffiro in lingua inglese, può riferirsi a:

Persone
Sapphire – scrittrice e poetessa afroamericana
Sapphire – nome d'arte della wrestler professionista Juanita Wright

Cinema
Zaffiro nero (Sapphire) – film del 1959 di Basil Dearden

Musica
The Sapphires – gruppo musicale pop degli anni sessanta
Sapphire – gruppo musicale composto da alcuni membri dei Alyson Avenue 
Sapphire – album del cantante scozzese John Martyn 
Sapphire – traccia strumentale dei TNT inclusa nell'album del 1987 Tell No Tales

Altro
Armstrong Siddeley Sapphire – motore turbogetto prodotto negli anni cinquanta dalla britannica Armstrong Siddeley
Sapphire – cavallo vincitore della medaglia d'oro ai Giochi della XXVIII Olimpiade
Sapphire – città australiana del Queensland
Sapphire – personaggio dei fumetti della DC Comics
Sapphire – pornostar 
Sapphire Technology – azienda di PC hardware
Bombay Sapphire – marchio di gin distribuito da Bacardi
Sapphire Princess – nave da crociera